Знато́к — человек, обладающий большими познаниями или тонким пониманием в какой-либо области.
 На поморском говоре слово знато́к (или знатли́вый/зна́тливой) означает шамана или знахаря.
 Знаток — член команды, отвечающей на вопросы игры «Что? Где? Когда?» и других интеллектуальных игр.
 Знатоки́ — герои советского телефильма «Следствие ведут знатоки»: Знаменский, Томин, Кибрит.

Примечания